Der EHF-City-Cup der Frauen 1996/97 war die 4. Auflage des Pokalwettbewerbs für europäische Handball-Vereinsmannschaften, der jährlich von der Europäischen Handballföderation organisiert wurde.

Sieger wurde das deutsche Team von Frankfurter HC.

Siehe auch 
 EHF Champions League der Frauen 1996/97
 EHF-Pokal der Frauen 1996/97
 EHF-Europapokal der Pokalsieger der Frauen 1996/97
 Liste der Handball-Europapokalsieger der Frauen
 Liste der Handball-Europapokalsieger der Männer

Weblinks 
 http://todor66.com/handball/Euro_Cups/Women_City_1997.html

Handball-Europapokal (Frauen)